|-
| 127001 - ||  || 23 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127002 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127003 - || 2002 GO || 3 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 127004 - ||  || 3 aprilie 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127005 Pratchett ||  || 1 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 127006 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127007 - ||  || 12 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127008 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127009 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127010 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127011 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127012 - ||  || 15 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127013 - ||  || 15 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127014 - ||  || 15 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127015 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127016 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127017 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127018 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127019 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127020 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127021 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127022 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127023 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127024 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127025 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127026 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127027 - ||  || 14 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127028 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127029 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127030 - ||  || 6 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 127031 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127032 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127033 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127034 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127035 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127036 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127037 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127038 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127039 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127040 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127041 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127042 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127043 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127044 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127045 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127046 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127047 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127048 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127049 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127050 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127051 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127052 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127053 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127054 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127055 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127056 - ||  || 4 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127057 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127058 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127059 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127060 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127061 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127062 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127063 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127064 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127065 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127066 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127067 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127068 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127069 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127070 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127071 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127072 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127073 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127074 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127075 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127076 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127077 - ||  || 6 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127078 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127079 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127080 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127081 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127082 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127083 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127084 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127085 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127086 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127087 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127088 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127089 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127090 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127091 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127092 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127093 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127094 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127095 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127096 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127097 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127098 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127099 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127100 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-